De finale van de League Cup van het seizoen 2017/18 werd op 25 februari 2018 gespeeld in het Wembley Stadium in Londen. Manchester City won met 3–0 van Arsenal.

Finale

Voorgeschiedenis 
Beide clubs hadden nog nooit tegenover elkaar gestaan in de finale van de League Cup. Manchester City stond voor de zesde keer in de finale en had de trofee al vier keer gewonnen. Het kon de beker voor de derde maal in vijf seizoenen winnen. Arsenal had al zeven keer de finale bereikt, maar had de beker slechts twee keer gewonnen. De laatste League Cup-finale van Arsenal dateerde van 2011.

Wedstrijd

Zie ook
Football League Cup 2017/18
Engels voetbalkampioenschap 2017/18
FA Cup 2017/18
Arsenal FC in het seizoen 2017/18
Manchester City FC in het seizoen 2017/18

2018
Arsenal FC
Manchester City FC
League Cup
League
Sportevenement in Londen